Сербулов — слов'янське прізвище.

 Відомі носії 
 Сербулов Михайло Васильович (нар. 1866, Київ — пом. ?) — скрипаль і педагог, професор Празької консерваторії (1993).
 Сербулов Василь Іванович (1835—1895) — колезький радник, викладач київських гімназій, директор училищ Чернігівської губернії. Батько Михайла Сербулова.
 Сербулова Пелагея Федорівна — начальниця Кременчуцької жіночої гімназії в 1901 році. Дружина Василя Івановича, мати Михайла Васильовича.
 Сербулов Володимир Федорович (нар. 25 квітня 1921 — пом. 9 жовтня 1993) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1944)

Див. також 
 Сербул Едуард Сергійович

Примітки